Sint-Joris (Saint-Georges-ten-Distel en français) est une section de la commune de Beernem (Flandre orientale, Région flamande, Belgique).
Sint-Joris (Saint-Georges en français) est une section de la commune de Nieuport (Flandre orientale, Région flamande, Belgique).
Sint-Joris-Weert (Weert-Saint-Georges en français) est une section de la commune d'Oud-Heverlee (Brabant flamand, Région flamande, Belgique).
Sint-Joris-Winge (Winghe-Saint-Georges en français) est une section de la commune de Tielt-Winge (Brabant flamand, Région flamande, Belgique).

Voir aussi

Homonymie de toponyme